Giuseppe Barale ( – ), calciatore italiano
 Oreste Barale (1904-1982), allenatore di calcio e calciatore italiano
 Enry Juan Barale (1941), calciatore argentino
 Paola Barale (1967), showgirl italiana
 Giovanni Barale (1976), calciatore italiano
 Mariano Barale (1984), calciatore argentino
 Marcos Barale (1987), nuotatore argentino